Марек Тадеш Кондрат () — польский актёр театра, кино, радио, телевидения и кабаре, также актёр озвучивания и театральный режиссёр.

Биография 
Марек Кондрат родился 18 октября 1950 года в Кракове. Дебютировал в кино в детстве. Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе (теперь Театральная академия им. А. Зельверовича) в Варшаве, которую окончил в 1972 году. Дебютировал в театре в 1973 г., затем актёр театров в Катовице и Варшаве. В 1973—2001 гг. выступал в спектаклях «театра телевидения», а также в телевизионном кабаре. В марте 2007 года он объявил об окончании актёрской карьеры.

Его отец — актёр Тадеуш Кондрат, дядя — актёр Юзеф Кондрат. 

В браке с: Илона Кондрат. 

Дети: Войцех Кондрат

Избранная фильмография

актёр

озвучивание 
 польские мультфильмы и документальные фильмы в — гг.
 польский дубляж: Гарфилд, Птицы 2: Путешествие на край света, Энак.

Признание 
 1980 — Бронзовый Крест Заслуги.
 2002 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Дети-актёры Польши
Актёры озвучивания Польши
Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича
Киноактёры Польши